Schönhagen (Brodersby), 
 Schönhagen (Eichsfeld), 
 Schönhagen (Extertal), 
 Schönhagen (Gumtow), 
 Schönhagen (Pritzwalk), 
 Schönhagen (Schillsdorf), 
 Schönhagen (Trebbin), 
 Schönhagen (Uslar),